Kochanski peut faire référence à :

Patronyme 

 Paul Kochanski (1887-1934), violoniste polonais ;
 Mors Kochanski (1940-2019), naturaliste canadien.

Personnage de fiction 
 Kristine Kochanski, officier de la série télévisée britannique Red Dwarf.

Musique 
 Kochanski, un violon de Stradivarius datant de 1717.